Иинтал — разъезд Алматинского отделения Казахстанских железных дорог. Расположен на участке Жетыген — Алтынколь между станциями Кундызды и Алтынколь. Открыт в 2012 году в составе участка Жетыген — Алтынколь — граница с Китаем.

Код станции: 700632.

От разъезда до Алтынколя идет перегон («Иинтал -ст. Алтынколь»), подвергающийся заносу песками.

Электрички 7085Х Алтынколь — Жетыген, 7086Х Жетыген — Алтынколь. время в пути которой составляет 0 ч 26 м, стоянка 1 минута.

Источники 
 Телеграмма ДАЗТУ від 10.08.2012 р. № ЦМ-16/1204
 карта

Примечания 

Железнодорожные станции Казахстана